Progression du record du monde de natation sportive messieurs pour l'épreuve du 1500 mètres nage libre en bassin de 50 et 25 mètres.

Avant la Première Guerre mondiale, le règlement de la FINA avait décidé que pour l'homologation des records, les épreuves devaient se dérouler dans des bassins sans courant ni marée et longs de  pour les épreuves longues de plus de .

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

Bassin de 25 yards

Annexes

Bibliographie 
 .

Notes 

Nage libre
1500